Flächensatz steht für:
 Flächensatz von Bieberbach (Funktionentheorie)
 Flächensatz von Pappus, siehe Satz des Pythagoras #Flächensatz von Pappus (Dreiecksgeometrie)
 Flächensatz in der Himmelsmechanik, siehe Zweites Keplersches Gesetz, 
 der allgemeinere Flächensatz unter Berücksichtigung von Drehmomenten, siehe Drallsatz#Flächensatz